
Уния — от , единение:

Государственные унии 
 Уния — союз (общность) государств, возглавляемый одним монархом.
 Династическая уния — два государства под управлением одной династии.
 Личная уния — объединение монархических государств в союз с одним главой.

 Польско-литовские унии:
 Кревская уния, 1385 год
 Виленско-Радомская уния, 1401 год
 Городельская уния, 1413 год
 Гродненская уния, 1432 год
 Краковско-Виленская уния, 1499 год
 Мельницкая уния, 1501 год
 Люблинская уния, 1569 год

 Кейданская уния — соглашение между Великим княжеством Литовском и Королём Швеции 1655 года
 Иберийская уния (Пиренейская уния) — современное обозначение личной унии корон Испании и Португалии в 1580—1640 годах
 Венгерско-хорватская уния — объединение Хорватии с независимым Венгерским королевством на правах личной унии с 1102 года.
 Кальмарская уния — личная уния королевств Дании, Норвегии и Швеции (1397—1523).

Церковные унии 
 Церковная уния — объединение двух или более христианских конфессий.
 Брестская уния, 1596 год
 Ужгородская уния, 1646 год

Политические партии 
 Уния Свободы — польская политическая партия
 Уния труда — польская политическая партия

Другое 
 «Уния» — польский хоккейный клуб из города Освенцим.
 «Уния» — парусный корабль Азовского флота Российской империи пятого ранга 1699 года постройки.

См. также 
 HMS Union — серия кораблей английского королевского флота.